Aardrijksunde
 Linå (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg
 Linå (plaats), plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg
 Lina (rivier), rivier in Noord-Zweden

Personen met de achternaam Lina
 Xia Lina, Chinees alpineskiester

Voornaam
 Lina, een voornaam die een verkorting is van Carolina of Paulina